Santa Cruz da Conceição kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Santa Cruz da Conceição (ort), São Paulo, 
 Santa Cruz da Conceição (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar